Der Swiss Bowl ist das Endspiel um die Schweizer American-Football-Meisterschaft. Er wird jährlich zwischen den zwei Siegern des Playoff-Halbfinales der NLA ausgespielt.

Geschichte 
Beim ersten Swiss Bowl trafen am 29. Juni 1986 die Lugano Seagulls auf die Zurich Renegades. Die Seagulls gewannen mit 9:6 und waren so der erste Schweizer Meister im American Football. Ein Jahr später, am 12. Juli 1987, revanchierten sich die Renegades im zweiten Swiss Bowl gegen die Seagulls und gewannen ihren ersten Titel mit 8:0. Seit 1986 wird der Swiss Bowl jährlich ausgetragen.

Rekordsieger sind die Calanda Broncos, die zehn Titel bei 15 Swiss-Bowl-Teilnahmen holten, vor den Zurich Renegades, die es auf bisher sieben Titel brachten. Ebenfalls eines der erfolgreicheren Teams waren die Seaside Vipers St. Gallen, die den Swiss Bowl viermal in Folge gewinnen konnten (1997–2000). Die meisten Titel in Folge holten die Calanda Broncos mit fünf Titeln zwischen 2009 und 2013. Seit 2008 waren die Broncos zudem in jedem Swiss Bowl vertreten.

Der Swiss Bowl XXIV wurde vom Privatsender Schweizer Sportfernsehen in voller Länge gesendet.

Swiss Bowl 

* Sieg nach Verlängerung

Statistik

Weblinks 
 Website des Swiss Bowl

Einzelnachweise 

American-Football-Wettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in der Schweiz
Erstveranstaltung 1986
American-Football-Wettbewerb
!